10 километр — служебный остановочный пункт на одноколейной тупиковой тепловозной железнодорожной линии Дорошиха — Васильевский Мох в Калининском районе Тверской области. Относится к Московскому региону Октябрьской железной дороги.

Остановочный пункт находится на перегоне Дорошиха — Доронинская к северу от моста через Тверцу. Оснащён короткой низкой прямой платформой. Рядом с платформой расположено несколько служебных построек, предназначенных для временного пребывания обслуживающих мост железнодорожников и для хранения инструмента.

Железнодорожная линия Дорошиха — Васильевский Мох была построена в первой половине 1930-х годов. Станция Васильевский Мох была открыта в 1936 году. В изданном в том же году Транскартографией НКПС «Альбоме схем железных дорог СССР» данная линия была отражена на схеме Октябрьской железной дороги; между Дорошихой и Васильевским Мхом в этом альбоме на расстоянии 10 км от Дорошихи указан остановочный пункт «Платформа 10 км». Станция Доронинская была открыта в 1974 году.

Остановочный пункт «Пл. 10 км» в 10 километрах от Дорошихи обозначен в изданном в 1943 году Центральным управлением военных сообщений Красной Армии атласе «Схемы железных дорог и водных путей сообщения СССР». В расписании движения поездов от 1961 года в этом же месте указан остановочный пункт под названием Жорновка. В расписаниях конца XX — начала XXI веков остановочный пункт 10 км не указывался, — остановка пригородных поездов здесь осуществлялась только по заявкам.

До 2012 года движение пригородных поездов на маршруте Тверь — Васильевский Мох было ежедневным. С 1 января 2012 года зимнее пассажирское движение было прекращено. В 2012 и 2013 годах пассажирское движение осуществлялось лишь в летнее время по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням, а с 1 ноября 2013 года было прекращено окончательно.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 10 км на railwayz.info
 Фёдоров К. Железнодорожная линия Дорошиха — Васильевский Мох.
 Служебная платформа 10 км на Викимапии.

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Калининского района Тверской области
Бывшие остановочные пункты